Mensola – in architettura, elemento di appoggio orizzontale ancorato a parete per il sostegno di carichi aggettanti.
Mensola – in arredamento, ripiano a sbalzo.
Mensola che sorregge la parte superiore sporgente di alcuni tipi di cornice usati nell'ordine corinzio e composito in epoca romana e in seguito, detta anche modiglione.
Mensola – ancella della dea Diana fatta protagonista dal poeta Boccaccio nella storia d'amore con il pastore Africo, nel suo libro Ninfale fiesolano
 Mensola – tributario di destra del fiume Arno.